Tai Po FC (celým názvem: Tai Po Football Club; ) je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí ve zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu. Založen byl v roce 2002. Klubové barvy jsou zelená a bílá. Od sezóny 2016/17 působí v hongkongské nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Tai Po Sports Ground s kapacitou 3 200 diváků.

Historické názvy 
 2002 – Tai Po FC (Tai Po Football Club)
 2006 – Wofoo Tai Po FC (Wofoo Tai Po Football Club)
 2008 – NT Realty Wofoo Tai Po FC (NT Realty Wofoo Tai Po Football Club)
 2011 – Wofoo Tai Po FC (Wofoo Tai Po Football Club)

Získané trofeje 
 Hong Kong First Division League / Premier League ( 1× )
 2018/19
 Hong Kong Senior Challenge Shield ( 1× )
 2012/13
 Hong Kong FA Cup ( 1× )
 2008/09

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2002–2004: Hong Kong Third 'District' Division League
 2004–2006: Hong Kong Second Division League
 2006–2013: Hong Kong First Division League
 2013–2014: Hong Kong Second Division League
 2014–2015: Hong Kong Premier League
 2015–2016: Hong Kong First Division League
 2016– : Hong Kong Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v asijských pohárech 
Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Hongkongské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2002